«Атака лёгкой кавалерии» () — черно-белая военная мелодрама 1936 года, снятая по мотивам поэмы Альфреда Теннисона и истории Балаклавского сражения. Номинация на премию «Оскар» за лучший звук (Натан Левинсон).

Сюжет 
Действие фильма разворачивается в 1854 году. Майор Джеффри Викерс и сэр Хэмфри Харкорт прибывают ко двору правителя Суристана, чтобы уведомить его о прекращении финансирования, которое ранее гарантировало ему британское правительство. Враждебность Сурат-хана по отношению к посланникам сменяется признательностью, после того, как Джеффри спасает ему жизнь во время охоты на леопардов.

Затем Джеффри отправляется в Калькутту, где вместе со своим отцом-полковником находится его невеста Эльза Кэмпбелл, и выясняет, что за время его отсутствия девушка влюбилась в его младшего брата Перри. Братья, которые теперь превратились в соперников, серьёзно ссорятся. Перри отбывает по приказу начальства, полковник с дочерью, а затем и Джеффри, отправляются в вымышленный город Чукоти.

Тем временем Сурат-хан собирает армию и направляет её к границе. Совершив нападение на форт Чукоти, он убивает всех горожан и в том числе полковника Кэмпбелла. Эльзе и Джеффри удается спастись. Далее девушка признается бывшему жениху, что любит Перри по-настоящему. Джеффри смиряется с поражением и проявляет благородство, отсылая брата на время предстоящего сражения.

После того, как хан переходит на сторону русских, командир британского корпуса в Крыму, сэр Чарльз Месфилд, отправляет Джеффри к его начальству с приказом не нападать на хана. Но Джеффри своими глазами видел резню в Чукоти, и, желая справедливого возмездия, подделывает приказ и направляет кавалерию в смертельную атаку на цитадель хана рядом с городом Балаклава. Во время битвы хан смертельно ранит Джеффри, но перед смертью тому удается убить злодея.

Факты 
Эррола Флинна дублировал известный каскадёр Якима Канутт.

В ролях 
 Эррол Флинн — майор Джеффри Викерс
 Оливия де Хэвилленд — Эльза Кэмпбелл
 Патрик Ноулз — капитан Перри Викерс
 Дональд Крисп — полковник Кэмпбелл
 Генри Стивенсон — сэр Чарльз Месфилд
 Спринг Байинтон — леди Октавия
 Роберт Бэррат — граф Игорь Волонофф
 Николай Коновалов — русский офицер
 Пауль Панцер — русский офицер
 Михаэль Визарофф — ''русский генерал

Примечания

Ссылки 
 О фильме на Errolflynn.net 

Фильмы-мелодрамы США
Военные фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы о Крымской войне
Экранизации поэм
Фильмы о кавалерии
Фильмы США 1936 года